Лесли Лайл «Лес» Гатчес, более известный как Лес Гатчес (; 21 февраля 1973 года, Медфорд, штат Орегон, США) — американский борец вольного и греко-римского стилей, и тренер. По вольной борьбе: чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Панамериканских игр, победитель Панамериканского чемпионата.

Спортивная карьера

Вольная борьба 
 Чемпион мира (1997), бронзовый призёр чемпионата мира (1999).
 Обладатель Кубка мира (1999), серебряный призёр Кубка мира (2000), бронзовый призёр Кубка мира (1998).
 Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте (7-е место).
 Чемпион Панамериканских игр (1999).
 Победитель Панамериканского чемпионата (1993), бронзовый призёр Панамериканского чемпионата (1994).
 Чемпион Игр доброй воли (1998).
 Чемпион США (1996—2000).
 Победитель студенческого NCAA чемпионата США (1995, 1996).
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди молодёжи (1993).
 Чемпион США среди молодёжи (1993, 1994).

Греко-римская борьба 
 Чемпион США среди юниоров (1989).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди кадетов (1989).
 Чемпион США среди кадетов (1989).

Тренерская карьера 
Ещё в период спортивной карьеры в 1996—1999 годах работал помощником тренера по борьбе в Университете штата Орегон, был тренером-волонтером в 2001 году и снова помощником тренера в 2002—2006 годах.
Также был помощником главного тренера сборной США на Кубке мира 2002 года, где сборная США выиграла командный титул.

Признание 
 В 1997 году был обладателем приза Джона Смита, вручаемого лучшему борцу-вольнику года в США.
 В 2003 году введен в Зал спортивной славы Университета штата Орегон.
 В 2009 году введен в Зал национальной славы борьбы США.
 В 2011 году введен в Зал спортивной славы и музей штата Орегон.
 В 2012 году введен в Зал спортивной славы Медфорда (Орегон).

Интересные факты 
Гатчес стал первым участником соревнований в США, кто выиграл национальные чемпионаты по вольной или греко-римской борьбе в каждой возрастной группе — кадеты, юниоры, молодёжь, студенты, взрослые.

Видео 
 Чемпионат мира 1997, вольная борьба, до 85 кг, финал: Эльдар Асанов (Украина) — Лес Гатчес (США)
 Чемпионат США 2000, вольная борьба, до 85 кг, финал: Лес Гатчес — Кэл Сэндерсон

Примечания

Ссылки 
 
 
 И. Х. Тотоонти «100 лет вольной борьбы» (Справочник), Владикавказ: Олимп, 2005 (Краснодар: ФГУП Издательство «Советская Кубань»), 197 стр.
 NCAA: Результаты по сезонам

Борцы США
Чемпионы мира по вольной борьбе
Чемпионы Панамериканских игр по борьбе
Обладатели Кубка мира по борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы среднего веса
Чемпионы Панамерики по борьбе